Тосненское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Тосненском районе Ленинградской области.

Административный центр — город Тосно.

Географическое положение 
Тосненское городское поселение располагается в центре Тосненского района.

Граничит:

 на севере — с Форносовским городским поселением, Ульяновским городским поселением, Никольским городским поселением и Нурминским сельским поселением
 на востоке — с Любанским городским поселением и Рябовским городским поселением
 на юге и западе — с Лисинским сельским поселением

По территории поселения проходят автодороги:
  () «Россия» (Москва — Санкт-Петербург)
  (Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург)
  (Санкт-Петербургское южное полукольцо)
  (Кемполово — Шапки)
  (Поги — Новолисино)
  (подъезд к дер. Георгиевское)
  (подъезд к дер. Красный Латыш)
  (подъезд к совхозу «Ушаки»)
  (подъезд к дер. Примерное)
  (Ушаки — Гуммолово)
Расстояние до областного центра — 55 км.

История 
Тосненское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В его состав вошли город Тосно, упразднённые Тарасовская и Ушакинская волости, часть Новолисинской волости.

Население

Состав 
В составе Тосненского городского поселения находятся три территориальных управления: Новолисинское, Тарасовское и Ушакинское.

В соответствии с Областным законом от 22.12.2004 № 116-оз (в редакции от 6 мая 2010 года N 17-оз) в состав Тосненского городского поселения входят:

Экономика 
Поселение является самым крупным муниципальным образованием в районе. В нём сосредоточена половина промышленного потенциала Тосненского района.

Примечания 

Муниципальные образования Тосненского района
Городские поселения Ленинградской области